Sette anni in Tibet (Seven Years in Tibet) – film del 1997 diretto da Jean-Jacques Annaud
 Seven Years in Tibet – singolo di David Bowie del 1997, dall'album Earthling